Тарас Булба може да се отнася за:
 Тарас Булба – запорожки казак
 „Тарас Булба“ - повест на Николай Гогол за едноименния казак
 Тарас Булба – литературен герой от едноименната повест на Гогол